Luisa Habsburg-Lotaryńska , właśc. Luiza Antonina Maria Teresa Józefa Joanna Leopoldyna Karolina Ferdynanda Alicja Ernestyna Habsburg-Lotaryńska (ur. 2 września 1870 w Salzburgu, zm. 23 marca 1947 w Ixelles) – księżniczka toskańska i arcyksiężniczka austriacka z dynastii habsbursko-lotaryńskiej, żona następcy tronu Saksonii.

Trzecie dziecko i jednocześnie druga córka ostatniego wielkiego księcia Toskanii Ferdynanda IV (ur. 1835, zm. 1908) i jego drugiej żony – księżniczki parmeńskiej Alicji z dynastii Burbonów (ur. 1849, zm. 1935).

Dnia 21 listopada 1891 w Wiedniu wyszła za mąż za księcia saksońskiego (przyszłego króla) Fryderyka Augusta Wettyna z dyn. Wettynów (linii albertyńskiej), z którym miała siedmioro dzieci:
 Jerzy (1893–1943) – jezuita, zamordowany przez SS;
 Fryderyk Krystian (1893–1968) – margrabia Miśni, książę Saksonii, głowa saksońskiej rodziny królewskiej;
 Ernest Henryk (1896–1971) – ożenił się z Zofią Luksemburską, a następnie z Wirginią Dulon;
 Maria (ur. i zm. 1898);
 Małgorzata Karola (1900–1962) – żona Fryderyka, księcia Hohenzollern-Sigmaringen;
 Maria Alicja (1901–1990) – żona Franciszka Józefa, księcia Hohenzollern-Emden;
 Anna Pia (1903–1976) – żona arcyksięcia Józefa Franciszka Habsburga-Lotaryńskiego, a następnie Reginalda Kazanjiana.

Luiza Habsburg-Lotaryńska nie została królową Saksonii, ponieważ rozwiodła się z mężem w 1903 roku (na rok przed objęciem tronu przez Fryderyka Augusta III) po tym, gdy opuściła następcę tronu Saksonii, będąc w ciąży z ich ostatnim dzieckiem. Po rozwodzie otrzymała tytuł hrabiny von Montignoso (nadanie z 13 lipca 1903 roku). Natomiast dnia 25 września 1907 w Londynie wyszła drugi raz za mąż za włoskiego kompozytora Enrica Tosellego i od 1918 roku używała tytułu hrabiny d’Ysette.

Przypisy 

Habsburgowie Lotaryńscy
Urodzeni w 1870
Zmarli w 1947
Ludzie urodzeni w Salzburgu